Lörcher ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Lörcher (1875–1962), deutscher Bildhauer
 Bernhard Lörcher (Geistlicher) (1903–1980), deutscher evangelischer Pfarrer und NS-Gegner
 Bernhard Lörcher (Musiker) (* 1970), deutscher Cellist
 Carl Christoph Lörcher (1884–1966), deutscher Architekt und Nationalsozialist
 Christa Lörcher, geborene Treumann (* 1941), deutsche Politikerin (SPD)
 Erica Grupe-Lörcher (1875–1960), deutsche Schriftstellerin
 Ludwig Lörcher (1901–1971), württembergischer Verwaltungsbeamter, Landrat und Bürgermeister
 Richard Lörcher (1907–1970), deutscher evangelischer Lieddichter, Komponist und Posaunenwart
 Ulrich Lörcher (1869–1930), deutscher Schriftsteller und Journalist